U77 ou U-77 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un navire de la Royal Australian Navy ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Géométrie 
 Antiprisme pentagonal (U77), un antiprisme,

Transports 
  Ligne U77 du métro léger de Düsseldorf, en Allemagne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres